Love You to Death – singolo dei Type O Negative del 1996 
 Love You to Death – album di Tegan and Sara del 2016
 Love You to Death – singolo dei Starset del 2018